Le mot descente peut désigner :
 en sport, l'une des disciplines du ski alpin, du VTT, du canoë-kayak et du roller ;
 en phonétique articulatoire, la descente, une augmentation de la taille de la cavité buccale, c'est-à-dire un abaissement de la mâchoire inférieure ou de la langue ;
 en architecture, une descente est un tuyau qui porte les eaux d'un chéneau ou cuvette jusque sur le pavé ;
 dans le domaine routier, une descente est une route descendante ou un chemin descendant naturel ;
 en aéronautique, la phase de descente désigne la partie du vol d'un aéronef intermédiaire entre le vol de croisière et l'atterrissage. Une descente d'urgence rapide peut être entreprise à un moment quelconque du vol en cas de problème grave de pressurisation telle une décompression accidentelle ;
 en droit, une descente de justice ;
 en mathématiques, la théorie de la  est un ensemble d'outils de topologie algébrique ;
 le terme « descente » a désigné à partir du  l'action militaire de faire brusquement irruption ;
 par extension, une descente de police désigne dans le langage courant un raid brusque de la police, notamment dans le cadre d'une perquisition ;
 une descente de lit est un tapis placé à côté d'un lit ;
 ingestion en argot ;
 le mot « descente » peut également être employé pour indiquer des effets secondaires de l'ingestion d'hallucinogène et/ou drogues caractérisés par une faiblesse mentale et physique ;
 descente, voûtes inclinées à l'horizon, telles que les descentes de caves ;
 descente, poterie ou chausse d'aisance. Anciennement, tuyau qui permet d'évacuer les excréments du « siège de commodités » jusqu'à la fosse d'aisances. Actuellement, on parle plus volontiers de tuyau de décharge (cf. Morisot) ;
 Descente, un album de la série de bande dessinée Rork, écrite et dessinée par Andreas (1992) ;
 Descente Ltd., un fabricant japonais de vêtements de sport.

Notes et références